Aleja Legionów:
 Aleja Legionów w Gdańsku
 Aleja Legionów w Łomży
 Aleja Legionów w Żywcu

Zobacz też 
 Ulica Legionów
 Plac Legionów we Wrocławiu

Legionów